Рыбовалова Виктория Валентиновна (в девичестве Заболотная; ) — украинская спортсменка (пулевая стрельба по движущейся мишени). Мастер спорта Украины международного класса (2001), Заслуженный мастер спорта Украины (2006). Жена И. Рыбовалова.

Биография 
Родилась 8 апреля 1986 года в городе Кривой Рог.

В 2008 году окончила Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.

Спортивная карьера 
 Призёр чемпионатов мира:
 1-е место в командном зачёте (Загреб, Хорватия, 2006);
 дважды 1-е место в командном, 2-е место в личном зачёте (Пльзень, Чехия, 2008);
 1-е место в командном, 2-е и 3-е место в личном зачёте (Хейнола, Финляндия, 2009).
 Бронзовый призёр чемпионата Европы в личном зачёте (Прага, Чехия, 2008);
 Чемпионка Европы (2002—2003);
 Серебряный призёр первенства мира среди юниорок (2002);
 Многократная победительница и призёр чемпионатов Украины.

Воспитанница отделения пулевой стрельбы Коммунального внешкольного учебного заведения «Детско-юношеская спортивная школа № 7» Криворожского городского совета.

С 1997 года выступала в городе Кривой Рог за спортивное общество «Украина», дочернее предприятие «Мастер-спорт» и областную школу высшего спортивного мастерства.

Тренеры — Г. Чапала, А. Палиенко, Е. Меркулов.

Член национальной сборной Украины по пулевой стрельбе (2018, 2019).

В 2019 году внесена в реестр спортивных рекордов по признанным в Украине видам спорта Министерства молодёжи и спорта Украины.

Награды 
 Мастер спорта Украины международного класса (2001);
 Заслуженный мастер спорта Украины (2006);
 знак «За заслуги перед городом» (Кривой Рог) 3-й степени.

Примечания

Источники 
 

Награждённые знаком «За заслуги перед городом» III степени (Кривой Рог)
Спортсмены Кривого Рога
Стрелки Украины
Выпускники Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта
Чемпионы Европы по стрельбе